Dengzhou Jiedao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dengzhou (häradshuvudort), Shandong, 
 Dengzhou (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar